Бергольц, Берггольц, Бергхольц () — немецкая фамилия и топоним.

Берггольц

Фамилия 
 Берггольц, Ольга Фёдоровна (1910—1975) — русская советская поэтесса, прозаик и драматург, военный корреспондент.
 Берггольц, Ричард Александрович (1865—1920) — русский художник-акварелист, живописец и график.

Другое 
 (3093) Берггольц — астероид, названный в честь Ольги Берггольц.

Бергхольц

Топоним 
 Бергхольц — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.

Фамилия 
 Бергхольц —  российский дворянский род.

Бергольц

Топоним 
 Бергольц () — коммуна во Франции, регион Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Верхний Рейн.

Фамилия 
 Бергольц, Август Иванович (1897—1938) — советский военный деятель, лётчик, комдив (1935).
 Бергольц, Вильям Моисеевич (1921—1981) — доктор медицинских наук, профессор, первооткрыватель и исследователь явления функционального антагонизма антител при лейкозах человека.
 Бергольц, Владимир Егорович — премьер-майор, Кавалер ордена Святого Георгия IV класса Б.
 Бергольц, Логин Карлович — секунд-майор, Кавалер ордена Святого Георгия IV класса Б.
 Бергольц, Моисей Ефимович (1890—1951) — доктор фармацевтических наук, профессор.
 Бергольц, Савелий Соломонович (1904—1974) — дирижёр, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1956).
 Бергольц, Фредерика — актриса Малого театра (Москва) с 1843 года.

См. также 
 Бергольцев, Леонид Ефимович (род. 1932) — советский фотограф.
 Барнгольц